Чемпионат Люксембурга по футболу 2002/2003 — 89-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 11 августа 2002 года по 25 мая 2003 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа А

Группа В

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2002/2003
Футбол в Европе в 2002 году
Футбол в Европе в 2003 году
2002 год в Люксембурге
2003 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003